W Polsce 
 Łekno – część miasta Szczecin
 Łekno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec
 Łekno – wieś w woj. zachodniopomorskim, pow. koszalińskim, gminie Będzino
 Łekno – dawna gmina
 Łekno – gromada
 Łekno – jezioro wytopiskowe w Polsce

Zobacz też 
 Łękno